Константин Фофанов:
 Фофанов, Константин Константинович (псевдоним — Олимпов, 1889—1940) — русский поэт-футурист, сын К. М. Фофанова.
 Фофанов, Константин Михайлович (1862—1911) — русский поэт.